Dual-SIM steht für:
 Dual-SIM-Handy, ein Mobiltelefon mit zwei Sende- und Empfangseinrichtungen zur gleichzeitigen Verwendung zweier SIM-Karten
 Dual-SIM-Adapter, ein Zubehörteil für ein Mobiltelefon zur abwechselnden Verwendung zweier SIM-Karten